Die Football League One 2008/09 war die vierte Spielzeit der Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 17. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992.

Die drei bestplatzierten Vereine FC Brentford, Exeter City und Wycombe Wanderers stiegen direkt in die Football League One auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der Wycombe Wanderers durch.

Chester City und Luton Town stiegen in die National League und wurden in der folgenden Saison durch Burton Albion und Torquay United ersetzt.

Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2008/09
2008/09